Будіштень () — село в Румунії, у повіті Бузеу. Входить до складу комуни Костешть.
 Будіштень () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Леордень.